FCC eller fcc kan syfta på:

 fcc – tätpackade kristallstrukturerface-centered cubic, se Tätpackade kristallstrukturer
 FCC – en federal myndighet i USA som ansvarar för etermedier, se Federal Communications Commission
 The F.C.C. –Ursprungligen bakgrundsband vid Serj Tankians livekonserter